Montemalo (o Monte malo) – antica denominazione del monte Mario, altura situata in Roma
 Montemalo (o Montemale) – antica denominazione del comune di Sant'Arcangelo Trimonte nell'allora provincia di Principato Ultra